A 17. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes verseny 1929. május 30-án zajlott.

Források
http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1929ind.htm

Indianapolisi 500 mérföldes versenyek
Indianapolisi500